Campaña de Algeciras puede hacer referencia a alguna de las siguientes operaciones militares que tuvieron lugar en la ciudad de Algeciras y sus alrededores a lo largo de su historia:

Cualquiera de las tres campañas emprendidas por Almanzor en el norte de África y durante las cuales permaneció en la ciudad de Al-Yazírat al-Jadra.
Campaña de Algeciras (979) donde Almanzor organizó un ejército formado por tropas de caballería comandado por Abd al-Málik Mudáfar que pasó el Estrecho de Gibraltar para defender la ciudad de Ceuta, asediada por Buluggin ibn Ziri.
Campaña de Algeciras (985) donde Almanzor organizó un ejército al mando del general Ibn al-Askalaya para someter en el norte de África al rebelde Al-Hasan ben Kannun.
Campaña de Algeciras (998) donde Almanzor organizó un ejército al mando de su hijo Abd al-Málik al-Muzáffar para someter en el norte de África al rebelde Ziri ibn Atiyya.
Cualquiera de las tres campañas emprendidas por la Corona de Castilla para conquistar la ciudad de Al-Yazírat al-Jadra dentro de la denominada Batalla del Estrecho de Gibraltar.
Campaña de Algeciras (1278-1279) 
El Sitio de Algeciras (1278-1279) comandado por Alfonso X de Castilla al mando de las tropas del Reino de Castilla que acabó con la derrota y retirada de las tropas castellanas.
Batalla de Algeciras (1278) enfrentamiento naval acaecido el 20 de julio de 1278 entre la flota benimerín de Abu Yúsuf Yaaqub y la flota de Castilla al mando del almirante Pedro Martínez de Fe que acabó con la victoria de los norteafricanos.
Campaña de Algeciras (1309-1310) 
Sitio de Algeciras (1309-1310) comandado por Fernando IV al mando de las tropas del Reino de Castilla que acabó con la retirada de las tropas castellanas tras una epidemia de peste.
Sitio de Gibraltar (1309) comandado por Alonso Pérez de Guzmán que acabó con la toma castellana de la ciudad.
Campaña de Algeciras (1342-1344). 
Sitio de Algeciras (1342-1344) comandado por Alfonso XI de Castilla junto a tropas de la Corona de Castilla, la República de Génova, el Reino de Aragón, el Reino de Portugal, el Reino de Navarra y cruzados europeos que acabó con la toma castellana de la ciudad.
Batalla del río Palmones acaecida el 12 de diciembre de 1343 entre las tropas sitiadoras y las tropas del Reino nazarí de Granada que habían acudido al auxilio de la ciudad que acabó con la victoria de las tropas cristianas.
Campaña de Algeciras (1801) una operación militar emprendida por la flota británica comandada por James Saumarez en la Bahía de Algeciras contra la flota francesa de Charles Linois y la flota española de Juan Joaquín de Moreno.
Primera batalla de Algeciras enfrentamiento naval acaecido el 6 de julio en el puerto de Algeciras entre la flota británica de Saumarez y la flota francesa de Charles Linois bajo la protección de las fortificaciones de la ciudad que acabó con la retirada de la flota británica.
Segunda batalla de Algeciras enfrentamiento naval acaecido el 12 de julio en las aguas del Estrecho de Gibraltar entre la flota británica comandada por James Saumarez y las flotas francesa y española comandadas por Charles Linois y Juan Joaquín de Moreno que acabó con la derrota de los hispano-franceses.